Парадајс Вали има више значења:
 Парадајс Вали (Невада)
 Парадајс Вали (Аризона)